Фоше́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Братья Фоше (1769—1815) — наполеоновские бригадные генералы.
 Фоше, Клод (Claude Fauchet; 1530—1602) — французский антикварий и историк-гуманист.
 Фоше, Клод (Claude Fauchet; 1744—1793) — французский священник и политический деятель.
 Фоше, Леон (Léon Faucher; 1803—1854) — французский политик, премьер-министр Второй республики.

См. также 
 Ла-Шапель-Фоше